Osoby o nazwisku Bourgeois:
 Léon Bourgeois – francuski prawnik i polityk
 Louise Bourgeois – amerykańska rzeźbiarka
 Steve Bourgeois – kanadyjski strongman
 Geert Bourgeois – belgijski i flamandzki polityk
 Célia Bourgeois – francuska biegaczka narciarska
 Paulette Bourgeois – kanadyjska pisarka dla dzieci
 Jeanne Bourgeois (Mistinguett) – francuska aktorka i piosenkarka
 Élodie Bourgeois-Pin – francuska biegaczka narciarska
 Pierre Étienne Bourgeois de Boynes – francuski urzędnik państwowy

Inne:
 (1543) Bourgeois – planetoida